Bärnbach oder Bärnbachl heißen folgende geographische Objekte:

Gemeinde und Ort:
 Bärnbach, Stadtgemeinde im Bezirk Voitsberg, Steiermark
 Bärnbach (Hutthurm), Ortsteil des Marktes Hutthurm, Landkreis Passau, Bayern
 Bärnbach (Gemeinde Markt Hartmannsdorf), Ortsteil der Marktgemeinde Markt Hartmannsdorf, Bezirk Weiz, Steiermark

Gewässer:
 Bärnbach (Ferbersbach), rechter Oberlauf des Ferbersbachs (über einen Mühlkanal durch Fernitz zur Mur) bei Fuchsgraben, Markt Vasoldsberg, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Bärnbach, Oberlaufname des Fermersbachs im Karwendelgebirge, linker Zufluss des Rißbachs im Gebiet von Markt Mittenwald, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern; abschnittsweise Grenzbach zu Tirol
 Bärnbach (Gosaubach), linker Zufluss des Gosaubachs (zur Traun) bei Bärnau, Gemeinde Gosau, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Bärnbach (Haidbach), linker Zufluss des Haidbachs oder Gredlmühlbachs (zum Quadfeldmühlbach, zum Regen) bei Tasching, Stadt Cham, Landkreis Cham, Bayern
 Bärnbach (Kleine Ohe), linker Zufluss der Kleine Ohe (zur Gaißa) bei Aicha vorm Wald, Landkreis Passau, Bayern
 Bärnbach (Nagold), vielleicht auch Bärenbach, rechter Zufluss der Nagold vor Erzgrube, Gemeinde Seewald, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Bärnbach (Salza), auch Bärenbach, rechter Zufluss der Salza (zur Enns) in den Göstlinger Alpen abwärts von Weichselboden, Gemeinde Mariazell, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag an der Bezirksgrenze zur Gemeinde Wildalpen, Bezirk Liezen, beide Orte in der Steiermark
 Bärnbach (Schmidbach), rechter Zufluss des Schmidbachs (zur Bottwar) vor Schmidhausen, Stadt Beilstein, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg

 Bärnbachl, rechter Zufluss des Großen Regens nach Regenhütte, Gemeinde Bayerisch Eisenstein, Landkreis Regen, Bayern

Siehe auch:
 Bärenbach
 Berenbach
 Bernbach
 Kleinbärnbach